Gustave Eiffel (1832–1923) francia mérnök, gyáriparos
 Eiffel & Cie, Gustave Eiffel 1868-ban alapított cége
 Eiffel-torony, építmény Párizsban
Film
Eiffel, francia-belga-német életrajzi dráma (2021)
Zene
 Eiffel 65, zenekar
 Eiffel, francia rock-együttes
Informatika
 Eiffel, programozási nyelv